Президентские выборы в Руанде проходили 4 августа 2017 года. Президент Руанды Поль Кагаме получил 98,79 % голосов и был переизбран на третий семилетний срок.

Контекст выборов 
Конституционный референдум 2015 года одобрил конституционную поправку, которая позволила Полю Кагаме баллотироваться на третий срок. Хотя срок был снижен с 7 до 5 лет, это правило входит в силу, начиная с 2024 года.

Избирательная система 
Президент Руанды избирается в один тур простым большинством голосов.

Результаты 

Поль Кагаме принёс присягу на следующий президентский срок 18 августа 2017 года.

Примечания 

Руанда
Выборы в Руанде
2017 год в Руанде